Храм Покрова Пресвятой Богородицы — название христианских храмов, освящённых в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Обиходные названия: Покрóвская церковь, Покрóвский собор.

Россия

Алтайский край 
 Покровский кафедральный собор — в Барнауле.
 Покровская церковь — в Усть-Коксе.

Белгородская область 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Федосеевка Старооскольского района.

Брянская область 
 Покровский собор — в Брянске.
 Новопокровский собор — в Брянске (разрушен).
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Бытоши.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Злынке.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Селечня Суземского района.

Владимирская область 
 Церковь Покрова на Нерли — в Боголюбове.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Нагуево Вязниковского района.
 Покровский собор — в Покрове.
 Покровский собор Покровского монастыря — в Суздале.

Волгоградская область 
 Покровская церковь — в хуторе Большой.
 Покровская церковь — в станице Букановская.
 Покровская церковь — в хуторе Зимняцкий.
 Покровский кафедральный собор — в Урюпинске.

Вологодская область 
 Храм Покрова на Козлёне — в Вологде.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Торгу — в Вологде.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Белозерске.
 Церковь Покрова на Нижней Чужбойке — в селе Борисово-Судское Бабаевского района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Анхимово Вытегорского района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Вахнево Никольского района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Замошье Сокольского района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Покровском Грязовецкого района.

Воронежская область 
 Покровский собор — в Воронеже.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Боброве.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Горенские Выселки Новоусманского района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Горки Новоусманского района.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Коломыцево.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Малая Грибановка Грибановского района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Отрадное Новоусманского района.
 Покровская церковь — в Павловске.

Екатеринбург и область 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Екатеринбурге.
 Покровская церковь — в Верхотурье.

Калининградская область 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Калининграде.

Калужская область 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы «на рву» — в Калуге.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком — в Боровске.

Карелия 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Кижах.

Кировская область 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Падерино Кикнурского района.

Красноярский край 
 Свято-Покровский кафедральный собор — в Красноярске.
 Церковь Покрова Божией Матери — в селе Большой Балчуг Сухобузимского района.
 Покровская церковь — в селе Шила Сухобузимского района.

Крым и Севастополь 
 Покровский собор — в Севастополе.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Куйбышево.

Курская область 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Курске.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Рыльске.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Кунье.

Липецкая область 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Боровое Усманского района.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Ельце.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Косырёвка Липецкого района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Ратчино Добровского района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Мокрое Лебедянского района.

Москва 
 Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву — на Красной площади.
 Покрово-Успенская церковь в Малом Гавриковом переулке — в Басманном районе (старообрядческая).
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове — в Басманном районе.
 Церковь Воскресения Христова и Покрова Богородицы в Токмаковом переулке — в Басманном районе (старообрядческий).
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Десне — в Ватутинках.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Толстопальцеве — в районе Внуково.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Выхине — в Выхино-Жулебине.
 Старообрядческая Покровская церковь — в Замоскворечье.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Голиках — в Замоскворечье (не сохранилась).
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Марфо-Мариинской обители — в Замоскворечье.
 Храм Покрова Богородицы — в Измайлове.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Ольховце — в Красносельском районе.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях — в Некрасовке.
 Покровский собор на Рогожском кладбище — в Нижегородском районе (старообрядческий).
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Орехове-Борисове Южном.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Покровском-Стрешневе.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Кудрине — в Пресненском районе (не сохранился).
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве — в Северном Тушине.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Таганском районе (не действует).
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе — в Таганском районе.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Новоспасском монастыре — в Таганском районе.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Покровского монастыря — в Таганском районе.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Высоко-Петровском монастыре — в Тверском районе.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях — в районе Филёвский Парк.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Лёвшине — в Хамовниках (не сохранилась).
 Покровская надвратная церковь в Новодевичьем монастыре — в Хамовниках.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Остоженке — в Хамовниках (старообрядческий).
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Городне — в Чертанове Южном.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Южном Медведкове.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Ясеневе.
В Новой Москве:
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Большом Покровском.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Покровском (Юдановке).
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Яковлеве.

Московская область 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Авдулово)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Акулово)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Алексино)
 Покровская церковь (Андреевское)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Богородское)
 Покровская церковь (Верея)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Волоколамск)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Воскресенское, Ногинский район)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Головково)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Ерино)
 Покровский храм (Жестылево)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Зелёная Слобода)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Злыхино)
 Церковь Покрова Богородицы (Коломна)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Кучки)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Надеждино)
 Покровская церковь (Никульское)
 Покровская церковь (Огниково)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Перхушково)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покров, городской округ Подольск)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровское, Волоколамский район)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровское, Дмитровский район)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровское, Рузский городской округ)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровское, Ступинский район)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровское-Рубцово)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Прудцы)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Серпухов)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (старообрядческая, Серпухов)
 Покровский храм Московской духовной академии и семинарии в Троице-Сергиевой лавре
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Черкизово)
 Покровский Хотьков монастырь

Нижегородская область 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Арзамасе.
 Покровская церковь — в Балахне.
 Покровская церковь — в Глухово.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Городце.
 Покровская церковь — в Доскино.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Дуденево.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Покровском монастыре села Лукино.
 Покровская церковь — в Лукоянове.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Яковцеве.

Новгородская область 
 Покровский собор — Великом Новгороде.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — Великом Новгороде.

Оренбургская область 
 Покровская церковь — в Краснохолме.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Оренбурге.

Ростовская область 
 Покровская церковь — в Ростове-на-Дону.
 Покровский собор — в Ростове-на-Дону (старообрядческий).
 Свято-Покровский храм — в Ростове-на-Дону.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в станице Елизаветинской.
 Покровская церковь — в Константиновске.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Красном Сулине.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в станице Мешковской.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Новочеркасске.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Покровском.

Рязанская область 
 Свято-Покровский монастырь — в Михайлове.
 Церковь Покрова Богородицы — в с. Лобановские Выселки Михайловского района.

Санкт-Петербург и Ленинградская область
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Большой Коломне — в Санкт-Петербурге (разрушена).
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте — в Санкт-Петербурге.
 Покровская церковь — в Санкт-Петербурге (старообрядческая).
 Покровский собор — в Санкт-Петербурге.
 Покровская церковь на Боровой улице — в Санкт-Петербурге.
 Покровский собор — в Гатчине.
 Покровская церковь — в Невском лесопарке Всеволожского района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Вычелобок, Лужский район
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Югостицы) — в селе Югостицы, Лужский район

Смоленская область 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Демидове.

Ставропольский край 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Дивном.
 Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы — старообрядческая; в Ессентуках.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Новоблагодарном.

Тамбовская область

Бондарский район 
 Колокольня церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Земетчино) — в селе Земетчино.

Гавриловский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Булгаково) — в селе Булгаково.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Гавриловка 2-я.

Жердевский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Петровское) — в селе Петровское.

Знаменский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Кариан) — в селе Кариан.

Инжавинский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Моршань-Лядовка) — в селе Моршань-Лядовка.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Ольховка) — в селе Ольховка.

Кирсановский район и г. Кирсанов 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Ира) — в селе Ира.

Мичуринский район и г. Мичуринск 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Гавриловка) — в селе Гавриловка.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Красивое) — в селе Красивое.
 Собор Покрова Пресвятой Богородицы (Мичуринск) — в городе Мичуринск. (Собор утрачен)

Мордовский район 
 Часовня Покрова Пресвятой Богородицы (Борисовка) — в селе Борисовка.

Моршанский район и г. Моршанск 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Альдия) — в селе Альдия.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Темяшево) — в селе Темяшево.

Мучкапский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Мучкапский) (новая) — в посёлке городского типа Мучкапском.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Мучкапский) (старая) — в посёлке городского типа Мучкапском.

Никифоровский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Сабурово-Покровское) — в селе Сабурово-Покровское.

Первомайский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Первомайский) — в посёлке Первомайский.

Пичаевский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Васильево) — в селе Васильево.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покрово-Васильево) — в селе Покрово-Васильево.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Рудовка) — в селе Рудовка.

Рассказовский район и г. Рассказово  
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Нижнеспасское) — в селе Нижнеспасское.

Ржаксинский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Ржакса) — в посёлке городского типа Ржакса.

Сампурский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Беляевка) — в селе Беляевка.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Верхоценье) — в селе Верхоценье.

Сосновский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Александровка) — в селе Александровка.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Троицкая Вихляйка) — в селе Троицкая Вихляйка.

Тамбов 
 Собор Покрова Пресвятой Богородицы (Тамбов) — в городе Тамбов.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Тамбов) (новая) — в городе Тамбов. (Церковь утрачена)

Токарёвский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Ивано-Лебедянь) — в селе Ивано-Лебедянь.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Калиновка) — в селе Калиновка.

Уваровский район и г. Уварово 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Репное) — в селе Репное.

Умётский район 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Ивановка) — в селе Ивановка. (Церковь утрачена)

Тверская область 
 Покровская церковь — в Твери.
 Покровский храм — в селе Егорье Бельского района (разрушен).
 Покровский собор — в Кимрах (разрушен).
 Покровский храм — в Покровском Торопецкого района.  
 Покровская церковь — старообрядческая; во Ржеве.
 Покровский храм — в Торопце. 
 Покровская церковь — в селе Тургиново.
 Покровский храм — в селе Чистое.

Тульская область 
 Покровская церковь — в Туле.
 Покровский (Феодосиевский) храм — в Туле.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Туле.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Успенском мужском монастыре — в Новомосковске.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Новопокровском Богородицкого района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Покровском (Вадбольском) Кимовского района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Новоселебном Киреевского района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Черни.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Новоникольское Щёкинского района.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в селе Темрянь Белёвского района.

Ярославская область 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Казанском монастыре — в Ярославле.
 Покровская церковь на Божедомке — в Ярославле (разрушена).
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — в Ярославле (разрушена).
 Покровская церковь — в Переславле.

Другие 
 Покровская церковь (Астрахань, старообрядческая)
 Покровская церковь — во Владикавказе.
 Покровский собор — в Грозном.
 Покровский собор — в Елабуге.
 Покровский зимний собор Тобольского кремля
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Дербент), Дагестан
 Покровская церковь (Казань)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Новосибирск)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Одоевщина)
 Покровский собор — в Сарапуле.
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Саратов)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария (Томск)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Орджоникидзевская), Республика Ингушетия
 Покровская церковь (Уфа)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Кирс), Кировская область
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Ханты-Мансийск)
 Церковь Покрова (Черепово), Смоленская область
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Баранчик), Орловская область, Должанский район
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Покровское), Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район
 Покровско-Татианинский собор — в Чебоксарах.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Уссурийск), Приморский край, Уссурийский городской округ

Белоруссия 
 Покровский собор — в Барановичах Брестской области.
 Покровский кафедральный собор — в Витебске.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в деревне Городечно Брестской области.
 Покровский кафедральный собор — в Гродно.
 Свято-Покровская церковь — в Дзержинске (Койданове) Минской области.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Жабинке
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Молодечно)
 Покровский храм — в Першемайске Гродненской области.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Полоцке.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Чемери
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в посёлке Турец Гродненской области.
 Свято-Покровский храм (Вейно)
 Свято-Покровский храм — в деревне Чижевичи Минской области.
 Свято-Покровский храм — в Кричеве Могилёвской области.
 Свято-Покровский храм (Хотимск)
 Свято-Покровская церковь — в посёлке Островском Гродненской области.
 Свято-Покровский храм — в деревне Почапово Брестской области.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в агрогородке Довск

Босния и Герцеговина 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Вареш)

Германия 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Регенсбурге

Казахстан 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Алма-Ате.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Караганде (греко-католический)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Темиртау.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Уральске (старообрядческий).

Киргизия 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Чалдовар)

Китай 
 Храм Покрова Божией Матери — в Тяньцзине
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Харбине

Латвия 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы — в Риге.

Молдавия 
 Мазаракиевская церковь в Кишинёве — сейчас старообрядческая.
 Покровская церковь (Кагул) — старообрядческая.
 Покровская церковь (Покровка, Молдавия) — старообрядческая.
 Покровская церковь (Сырково) — старообрядческая.

Польша 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Воловец) — в селе Воловец Малопольского воеводства.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Здыня) — в селе Здыня Малопольского воеводства.
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Овчары) — в селе Овчары Малопольского воеводства (грекокатолический).

Приднестровье 
 Покровская церковь (Тирасполь, единоверческая)
 Покровская церковь (Тирасполь, старообрядческая)
 Покровская церковь (Тирасполь, новая)
 Покровская церковь (Бендеры)

Узбекистан 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Денау)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Карши)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Самарканд)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Сырдарья)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Ташкент)

Украина 
 Покровский кафедральный собор — в Ахтырке.
 Покровская церковь (Дегтяревка)
 Свято-Покровский храм (Днепропетровск)
 Покровская церковь (Запорожская Сечь)
 Покровский кафедральный собор — в Измаиле.
 Свято-Покровская церковь (с. Камянка, Литинский р-н, Винницкая обл.)
 Покровская церковь (Килия)
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Приорке (Киев)
 Покровская церковь (Кривой Рог)
 Покровская церковь (Луцк)
 Костёл Матери Божией Остробрамской (Львов) (с 1992 года — церковь Покрова Пресвятой Богородицы)
 Покровская церковь (Муравлёвка)
 Покровская церковь (Первомайск)
 Покровская церковь (Плешивец)
 Поддубцевская Покровская церковь — в селе Поддубцы, Волынь)
 Покровский кафедральный собор — в Ровно.
 Покрова Пресвятой Богородицы, церковь
 Покровский кафедральный собор — в Старобельске (разрушен).
 Покровская церковь (Сулимовка)
 Покровская оборонная церковь — в селе Сутковцы Хмельницкой области.
 Покровская церковь (Фастов)
 Покровский собор — в Харькове.
 Покровский собор — в Чугуеве.

Финляндия 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Лаппеэнранта — в Лаппеэнранта.
 Храм Покрова Божией Матери в Мунккиниеми — в Хельсинки.

Примечания

См. также 
 Покровский монастырь
 Икона Покрова «Монархическая»
 Влахернская церковь